Albeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Albeni (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Albeni (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman

Siehe auch:
 Albeni Falls Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Idaho